A 24. Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát (1983) Franciaországban, Párizsban rendezték. Harminckét ország száznyolcvanhat versenyzője vett részt. Ettől az olimpiától kezdve a csapatok hat főből álltak. A magyar csapat négy ezüst- és két bronzérmet szerzett, ezzel a 3. lett az országok közötti pontversenyben.
(Az elérhető maximális pontszám: 6×42=252 pont volt)

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

A csapat vezetője Hódi Endre volt.

Források
Reiman István – Dobos Sándor: Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák 1959-2003 Typotex 2003, Budapest ()

Kapcsolódó szócikkek 
Nemzetközi Matematikai Diákolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák listája
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák magyar versenyzői

További információk
Az IMO hivatalos honlapja
Az olimpia összes országának sorrendje
A versenyzők egyéni sorrendje

Nemzetkozi Matematikai Diakolimpia
Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák